Иса́ковка () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Исаковского сельского округа. Код КАТО — 115663100.

География 
Село расположено на юге района, в 35 км на юго-восток от центра района села Зеренда.

Улицы 

 ул. Бейбитшилик,
 ул. Достык,
 ул. Жана,
 ул. Женис,
 ул. Мектеп.

Ближайшие населённые пункты 

 село Уялы в 5 км на юго-востоке,
 село Костромаровка в 6 км на северо-западе,
 село Веденовка в 10 км на востоке,
 село Преображенка в 16 км на западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 798 человек (из них русских 51%, казахов 26%).

В 1999 году население села составляло 889 человек (454 мужчины и 435 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 610 человек (320 мужчин и 290 женщин).

Примечания 

 

 

 
Населённые пункты Зерендинского района